Gozon kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Luanco, ort, Asturien, Province of Asturias, 
 Gozón, kommun, Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar